Marcel Schrötter, né le  à Pflugdorf en Allemagne, est un pilote de moto allemand.

Biographie

Carrière

Statistiques

Par saisons 
(Mise à jour après le  Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2021)

Par catégorie 
(Mise à jour après le  Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2021)

Par année 

Notes :
 * Saison en cours
En gras lorsque le pilote était en pole position

Liens externes 

 

Pilote de moto allemand
Pilote Moto2
Pilote Moto3
Naissance en janvier 1993
Naissance en Bavière